

События 
 Консулы Им. Ц. Марк Аврелий Антонин А. и Имп. Цезарь Луций Аврелий Вер А.
 161—180 — Император Рима Марк Аврелий, Анний Вер Антонин (121, 26.4-180, 17.3). Философ-стоик.
 161—169 — Император Рима Луций Вер, Цезарь Аврелий Август (130, 15.12-169, февраль).
 161—166 — Римско-парфянская война.
 Царь Парфии Вологес перешёл Евфрат и вторгся в Сирию. Восстали британцы. Германии и Реции грозили каты. В Сирию послан полководец Авидий Кассий.

Родились 
 31 августа — Коммод (Луций Элий Аврелий Коммод) — римский император.

Скончались 
 7 марта — Тит Э́лий Це́зарь Антони́н, древнеримский император (род. в 86).

См. также